Запара Геннадій Віталійович (1972-2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Запара Дмитро Федорович (1826-1865) — український громадський і культурний діяч, лексикограф, фольклорист.

Прізвища